Кокоскерия — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Кокоскерия, Тарас Никифорович (1920 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кокоскерия, Ясон Басятович (1914—1988) — Герой Советского Союза.